Плај има више значења:

 Плај (Аврам Јанку), насеље у округу Алба у Румунији
 Плај (Гарда де Сус), насеље у округу Алба у Румунији
 Плај (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Плај (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Плај (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Плај (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији